La Pervyj divizion 2009 fu la diciottesima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale dell', che venne promosso in Prem'er-Liga assieme al . Capocannoniere del torneo fu l'attaccante del Sibir' Aleksej Medvedev con 18 reti realizzate.

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2008 vennero promossi in Prem'er-Liga il  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion il , il , la , il , la , la  e lo . Dalla Prem'er-Liga vennero retrocessi lo  e il , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi l', il , il , il  e il , vincitori dei cinque gironi.

Prima dell'inizio della stagione lo  e lo  hanno rinunciato all'iscrizione per problemi finanziari, di conseguenza, tutti i club classificatisi al secondo e al terzo posto nei cinque gironi di Vtoroj divizion vennero invitati a presentare domanda di iscrizione. A causa della crisi economica, solo due squadre presentarono domanda e vennero ammesse in Pervyj divizion: il  e il , terze classificate nei gironi sud e Volga-Urali, rispettivamente.

Formula 
Le 20 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 38 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2010.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2010.
      Ritirata dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

L'MVD Rossii si è ritirato dal torneo dopo aver disputato 19 partite, di conseguenza è risultato sconfitto a tavolino per 0-3 nelle gare mancanti.
L'Alanija Vladikavkaz è stato successivamente ammesso alla Prem'er-Liga 2010 a completamento organico.
Il Vitjaz' Podol'sk non si è successivamente iscritti alla Pervyj divizion 2010 per problemi finanziari ed è ripartito dalla Vtoroj divizion.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Prem'er-Liga 2009
 Kubok Rossii 2009-2010
 Vtoroj divizion 2009

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2009
2009